Турнір проводився вперше.

Надія Кіченок та Ралука Олару виграли титул, здолавши в фіналі пару Людмила Кіченок / Макото Ніномія з рахунком 7–6(8–6), 5–7, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Chicago Women's Open - Doubles